Brandberg är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Brandberg
Christer Brandberg (född 1942), företagsledare och finansman.
Constantin Brandberg (1837–1895), läkare.
Harald Brandberg (1899–1971), konstnär.
Jacob Brandberg (1692–1759), kamrer vid Stora Kopparberget, ägare till Ornäs.
Johan Brandberg (1718–1786), lantmätare.
Karl Gustaf Brandberg (1905–1997), militär.
Rudolf Brandberg (1892–1973), läkare.
Ruth Brandberg (1878–1944), trädgårdsarkitekt.

Se även
Brandberg – flera betydelser.

Svenska efternamn